Бурирам () — одна из северо-восточных провинций (, «чангват») Таиланда. Граничит с провинциями (по часовой стрелке, начиная с юга) Сакэу, Накхонратчасима, Кхонкэн, Махасаракхам и Сурин. На юго-востоке граничит с провинцией Оддармеантьей Камбоджи. Площадь — 10 3223,9 км², население — 1 559 085 чел. (2011). Плотность населения составляет 150 чел./км². Административный центр провинции — город Бурирам. Название «Buri Ram» означает Город счастья.

Географическое положение 
Бурирам расположена в южной части плато Корат с несколькими потухшими вулканами, окружающими провинцию. Хребет  и горная цепь Дангрэк образуют южную границу провинции.

История 
Около тысячи лет назад территория современной провинции Бурирам была в подчинении Кхмерской империи, о чём свидетельствуют руины, которые сохранились до сих пор. Самая большая из них расположена на потухшем вулкане и охраняется историческим парком Пханом Рунг. Согласно найденному документу, правитель провинции признавал гегемонию короля Кхмерской империи над ней. До основания Бангкока о Бурирам мало что известно. С раннего периода Бангкока, в начале девятнадцатого века, город, первоначально называвшийся Muang Pae, был переименован в «Бурирам». Затем он стал тайским владычеством. После административной реформы в конце девятнадцатого века Бурирам вошёл в состав государства Сиам, а позже и в Таиланд в качестве провинции.

Культура

Фестивали 
Помимо важных религиозных праздников, Сонгкрана и Дня Нового Года, в Бурирам также имеются другие местные праздники, такие как праздник 5-го месяца по лунному календарю, когда местные жители занимаются пуньей, «купают» изображения Будды, а пожилые люди играют в традиционные виды спорта, такие как Саба и перетягивание каната. В некоторых областях, как, например, в Amphoe Phutthaisong, отмечаются праздники Bun Bang Fai, Кхао Панса, в начале буддийского поста, и Лойкратхонг, который проводится каждый год ночью двенадцатой полной луны. Небольшой перечень местных празднеств:

Phrachao Yai Wat Hong Homage-paying Fair (งานนมัสการพระเจ้าใหญ่วัดหงษ์): Проводится в Amphoe Phutthaisong в промежутке от 14-го дня растущей луны до 1-го дня убывающей луны 3-го лунного месяца каждый год. Во время празднества жители отдают дань уважения золотой статуе Phrachao Yai, которая является высоко почитаемым образом Будды у народа Бурирам. Событие длится 3 дня, сопровождаясь многочисленными церемониями совершения пуньи и весёлыми мероприятиями.

Buddha’s Footprint Homage-paying Fair (งานนมัสการรอยพระพุทธบาทจำลอง): Берёт место в Khao Kradong, Amphoe Mueang, в день полнолуния третьего лунного месяца. Большое количество местных жителей посещают Khao Kradong, чтобы отдать дань уважения копии следа Будды и изображению Phra Suphattharabophit, наслаждаясь в то же время большим праздником.

Phanom Rung Fair (งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง): Пханом Рунг был когда-то священным индуистским храмом, который позже был изменён в религиозное место для буддистов. Со временем храм был покинут, а копия следа Будды стала оберегаться в Prang Noi. Для местных жителей стало традицией взбираться на гору, чтобы отдать дань уважения следу Будды и покрыть его статую сусальным золотом. Ежегодно в день полнолуния 5-го лунного месяца проходит празднество, цель которого — отдать дань уважения. Пханом Рунг — прекрасное и важное историческое место, поэтому в провинции также проводится ежегодный фестиваль в первые выходные апреля, когда красочный парад проходит, следуя старинным кхмерским традициям, а также сопровождаясь звуковым и световым шоу в историческом парке.

Buri Ram Long Boat Races (ประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดบุรีรัมย์): Проводится ежегодно в первые выходные ноября, когда уровень воды в реке Мун повышается. Гребцы из Бурирам и других ближайших провинций собираются для участия в гонках на лодках. Каждый год участие принимают 40-50 лодок. Во время соревнований также проводится парад украшенных лодок. Раньше лодочные соревнования проводились лишь между друзьями и знакомыми, чтобы почтить духа Chaopho Wang Krut, в честь которого был назван водоворот в реке Мун. После 1986 года эта традиция стала ежегодным фестивалем.

Isan Kite Festival (งานมหกรรมว่าวอีสานบุรีรัมย์): Проводится ежегодно на спортивном стадионе в  во время первых выходных декабря или же во время сбора урожая, когда дует холодный северо-восточный ветер. В это время года местные жители делают традиционных воздушных змеев северо-восточных народов. Первый фестиваль Isan Kite был организован в 1986 году с целью сохранения и распространения местных традиций Нижнего Северо-Востока. Также проводятся соревнования по запуску воздушных змеев среди жителей окружающих районов и деревень. Чтобы принять участие в соревновании, необходимо иметь змея шириной более 2,5 метров, который ещё и будет иметь оригинальный внешний вид. Во время фестиваля также проводятся красочные парады воздушных змеев, фольклорные выступления и ярмарки, предоставляющие местную продукцию.

Климат

Демография 
Бурирам является одной из провинций, значительную часть населения которой составляют северные кхмеры. Официально таиландский язык широко распространён среди 27,6 % населения, которые в повседневной жизни используют северный кхмерский.

Символика 
Отличительным знаком провинции стал храм Пханом Рунг, который раньше был индуистской святыней. Храм использовался с IX века до XII, когда власть Кхмерской империи была свергнута тайцами из Аютии. Сейчас Пханг Рунг — исторический парк.

Природные символы провинции: бутон Жёлтого Хлопкового Дерева (Кохлоспермум королевский) и дерево Розовая кассия (Кассия крупная).

Официальный слоган провинции — «Город песчаного храма, земля вулканов, прекрасного шёлка и богатой культуры» ().

Административное деление 

Подразделяется на 23 района (ампхе), которые делятся на 189 подрайонов (тамбонов) и 2212 деревень (мубанов):

Политика

Сенаторы 
 Karoon Sai-ngam (Thai:การุณ ใสงาม)
 Porn Penpas (Thai:พร เพ็ญพาส)
 Permpoon Thongsri (Thai:เพิ่มพูน ทองศรี)
 Surapong Painual (Thai:สุรพงศ์ ไผ่นวล)
 Oudsanee Chidchob (Thai:อุษณีย์ ชิดชอบ)

Примечания

Ссылки 
 Страница провинции на сайте Национального туристического управления Таиланда
 Гид по провинции от Golden Jubilee Network
 Веб-сайт провинции (на тайском)
 Веб-сайт провинции (на английском)

Провинции Таиланда